

Pessoas
Alister McGrath
James Howard McGrath
Joseph McGrath
Katie McGrath
Mark McGrath
Paul McGrath

Localidades
McGrath (Alasca)
McGrath (Minnesota)

Desambiguações de sobrenomes